Sandst. kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Heinrich Sandstede

Auktorsförkortningar